Clément-Marie Hofbauer (1751-1820), vicaire général des rédemptoristes à Vienne ; 
 Dominik Hofbauer (1990- ), footballeur autrichien ; 
 Ernst Hofbauer (1925-1984), réalisateur autrichien ; 
 Fritz Hofbauer (1884-1968), acteur autrichien ;
 Gert Hofbauer (Knittelfeld, 1937- ), trompettiste autrichien ; 
 Hannes Hofbauer (1955-), auteur, journaliste et éditeur autrichien ;
 Josef Hofbauer (1886-1948), écrivain et journaliste allemand.

Voir aussi 
 Hoffbauer